Colindres steht für:
 Colindres (Kantabrien), ein Ort in der nordspanischen Region Kantabrien

Colindres ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Colindres (* 1985), costa-ricanischer Fußballspieler
 Enrique Ortez Colindres (* 1931), honduranischer Diplomat
 Fabio Reynaldo Colindres Abarca (* 1961), salvadorianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von San Miguel
 Paul von Colindres OFMCap (1696–1766), Kapuziner und Generalminister (Generaloberer) des Gesamtordens
 Vicente Mejía Colindres (1878–1966), Präsident von Honduras